Склад збірної Франції на чемпіонаті світу 1998 

Докладніше...Франція
Франція 1998
1998 у Франції